Дербишир ( и Derbyshire) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 
 Дербишир, Кэролин (род. 1963) — канадская кёрлингистка.
 Дербишир, Мэтт (род. 1986) — английский футболист, нападающий, ныне игрок Ротерем Юнайтед.

Топоним 
 Дербишир — церемониальное графство в центре Англии, входит в состав региона Ист-Мидлендс.

Другое 
 MV Derbyshire — английский нефтерудовоз, погибший в 1980 году во время тайфуна Orchid со всем экипажем.

См. также 
 
 Дерби Каунти